PIK est un sigle qui peut désigner :
 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (en français, Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique), un institut de recherche allemand ;
 prototype international du kilogramme, un objet qui a été utilisé pour définir la magnitude de la masse du kilogramme de 1889 à 2019.

PIK est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Glasgow-Prestwick, un aéroport écossais, selon le code AITA des aéroports.

Homonymie d'acronyme
Code IATA des aéroports